A matematikában:
 A gyökvonás (leggyakrabban a négyzetgyökvonás) műveletének eredménye
 Egyenlet megoldása
 Polinom zérushelye.

Egyéb:
 Gyök, kémiai fogalom
 Gyök, a szavak nyelvtani alapegysége